B6, B-6 oder B 6 steht für:
 Vitamin B6, siehe chemischer Name Pyridoxin
 Bundesstraße 6 in Deutschland
 Laaer Straße, Landesstraße B6 in Österreich
 B6 (Zypern), Hauptstraße in Zypern
 Nationalstraße B6 in Namibia
 Alpina B6
 Audi A4 B6
 VW Passat B6
 genormtes Papierformat nach DIN 476/ISO 216
 Besoldungsgruppe für Beamte und Soldaten in Deutschland, siehe Besoldungsordnung B #Besoldungsgruppe B 6
 Widerstandsklasse bei Sonderschutzfahrzeugen
 Jetblue Airways (IATA-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Stahlrohrrahmenstuhl mit Sitzfläche und Rückenlehne aus lackiertem Holz des Designers Marcel Breuer, 1925
 B6-Schaltung, eine elektrische Schaltung von Dreiphasengleichrichtern
 B-6, eine Schaffell-Fliegerjacke der US Army Air Forces aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges
 B6, black 6, C57 black 6, exakt C57BL/6, ein in der Forschung weit verbreiteter Mausinzuchtstamm
 Akaflieg Berlin B6, deutsches Segelflugzeug
 Keystone B-6, US-amerikanischer Bomber von Keystone Aircraft
 Bell 206 (ICAO-Code), US-amerikanischer Hubschrauber
 HMS B6, britisches Unterseeboot

Siehe auch:
 BVI
 6B

B6